Колин Сэлмон (; род. 6 декабря 1962, Лутон) — английский актёр.

Биография 
Получил широкую известность в исполнении роли Чарльза Робинсона в трёх фильмах про вымышленного агента британской разведки Джеймса Бонда.

Избранная фильмография 
 1992 — «Главный подозреваемый»
 1997 — «Завтра не умрёт никогда»
 1999 — «И целого мира мало»
 2002 — «Обитель зла»
 2002 — «Динотопия»
 2002 — «Умри, но не сейчас»
 2004 — «Чужой против Хищника»
 2005 — «Матч-пойнт»
 2006 — «Плохие девочки»
 2008 — «Ограбление на Бейкер-стрит»
 2008 — «Клуб»
 2008 — «Каратель: Территория войны»
 2008 — «Доктор Кто (сериал)»
 2009 — «Последний вампир»
 2009 — «Экзамен»
 2012 — «Обитель зла: Возмездие»
 2012 — «Стрела»
 2015 — «Падение Лондона»
 2015 — «Области тьмы»
 2016 — «Преступник»
 2018 — «Криптон»
 2018 — «Хроники хищных городов»
 2021 — «Никто»

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании